A 747-es jelzésű helyközi autóbusz Székesfehérvár, autóbusz-állomás és a Velencei-tó között közlekedik körforgalomban, az óramutató járásával megegyező irányban. Az ellenkező irányban a 757-es busz jár. A járatokat a Volánbusz üzemelteti.

Története 
2019. július 1-jén a Velencei-tó környéki autóbuszvonalakon bevezették a háromjegyű vonalszámozást. A 747-es autóbusz körjáratként közlekedik Pákozd, Sukoró, Velence és Gárdony érintésével.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között az ellenkező irányban közlekedő 757-es és 707-es busz nincsen feltüntetve.

!colspan=3|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=3|0||végállomás
|
|-
|colspan=3|1||Székesfehérvár, Gáz utca
|align=left|
|-
|colspan=3|2||Székesfehérvár, Király sor
|align=left|
|-
|colspan=3|3||Székesfehérvár, Fiskális út
|align=left|
|-
|colspan=3|4||Székesfehérvár, Zombori út
|align=left|
|-
|colspan=3|5||Székesfehérvár, Lomnici utca
|align=left|
|-
|colspan=3|6||Székesfehérvár, Kisfalud
|align=left|
|-
|colspan=3|7||Pákozd, Pipacsos lakópark
|align=left|
|-
|colspan=3|8||Pákozd, Bem köz
|align=left|
|-
|colspan=3|9||Pákozd, Hősök tere
|align=left|
|-
|colspan=3|10||Pákozd, Honvéd utca
|align=left|
|-
|colspan=3|11||Pákozd, újfalu
|align=left|
|-
|colspan=3|12||Pákozd, Honvéd Emlékmű
|align=left|
|-
|colspan=3|13||Sukoró, Kőbánya utca (Gádé)
|align=left|
|-
|colspan=3|14||Sukoró, Kiserdő
|align=left|
|-
|colspan=3|15||Sukoró, Borbás utca
|align=left|
|-
|colspan=3|16||Sukoró, Körmös utca
|align=left|
|-
|colspan=3|17||Velence, Enyedi utca
|align=left|
|-
|colspan=3|27||Velence, Templom köz
|align=left|
|-
|colspan=3|28||Velence, Bethlen utcai iskola
|
|-
|colspan=3|29||Velence, tűzoltószertár
|
|-
|colspan=3|30||Velence, Fő utca 26.
|
|-
|colspan=3|31||Velence, orvosi rendelő
|
|-
|colspan=3|32||Velence, községháza
|
|-
|colspan=3|33||Velence, Korzó
|
|-
|colspan=3|34||Velence, vasúti megállóhely
|align=left|
|-
|colspan=3|38||Velence, vasúti aluljáró
|align=left|
|-
|colspan=3|39||Velence, Lidó
|align=left|
|-
|∫||40||40||Velence, Liget iskola
|align=left|
|-
|40||41||41||Velence, Szakorvosi Rendelőintézet
|align=left|
|-
|41||42||42||Velence, Cápa Vendéglő
|align=left| (Velencefürdő)
|-
|42||43||43||Gárdony, Depó Áruház
|align=left|
|-
|43||44||44||Gárdony, Kisfaludi utca
|align=left|
|-
|44||45||45||Gárdony, vasútállomás
|align=left|
|-
|45||45||45||Gárdony, ALDI
|align=left|
|-
|46||∫||∫||Agárd, Nádas Étterem
|align=left| (Agárd)
|-
|47||∫||∫||Agárd, iskola
|align=left|
|-
|∫||46||46||Agárd, gyógyfürdő
|align=left|
|-
|48||47||∫||Agárd, iskola
|align=left|
|-
|∫||48||∫||Agárd, Nádas Étterem
|align=left| (Agárd)
|-
|49||∫||47||Agárd, Mikszáth Kálmán utca
|align=left|
|-
|50||∫||48||Agárd, Költségvetési üzem
|align=left|
|-
|51||49||49||Agárd, Csutora Csárda
|align=left|
|-
|52||50||50||Agárd, horgásztanya bejárati út 
|align=left|
|-
|53||51||51||Dinnyés, seregélyesi elágazás
|align=left|
|-
|54||52||52||7 sz. főút, dinnyési elágazás
|align=left|
|-
|55||53||53||Székesfehérvár, Lomnici utca
|align=left|
|-
|56||54||54||Székesfehérvár, Zombori út 
|align=left|
|-
|57||55||55||Székesfehérvár, Fiskális út
|align=left|
|-
|58||56||56||Székesfehérvár, Király sor
|align=left|
|-
|59||57||57||Székesfehérvár, Gáz utca
|align=left|
|-
|60||58||58||Székesfehérvár, autóbusz-állomásérkező végállomás
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Székesfehérvár autóbuszvonalai